Dardà, en llatí Dardanus, en grec antic Δάρδανος fou un filòsof estoic grec contemporani d'Antíoc d'Ascaló (vers 110 aC). Dirigia l'escola estoica d'Atenes juntament amb Mnèsarc (Mnesarchus), segons diu Ciceró a les Acadèmiques.

Referències 

Filòsofs estoics
Filòsofs de la Grècia romana
Filòsofs atenencs de l'antiguitat
Escriptors atenencs de l'antiguitat